Etessami ist der Familienname folgender Personen:

 Abolhassan Etessami (1903–1978), iranischer Künstler
 Yussef Etessami (1874–1938), iranischer Journalist, Beamter, Verleger, Übersetzer und Autor

siehe auch E'tesami